Il doppio del torneo di tennis Comerica Bank Challenger 1990, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Il tabellone di doppio del Comerica Bank Challenger 1990, torneo di tennis che faceva parte del circuito ATP Challenger Series nell'ambito dell'ATP Challenger Series 1990, è stato vinto da Jeff Brown e Scott Melville. In finale hanno sconfitto la coppia formata da Matt Anger e Marius Barnard con il punteggio di 6-7, 6-4, 6-4.

Teste di Serie

  Wayne Ferreira /  Piet Norval (semifinali)
  Brian Garrow /  Sven Salumaa (semifinali)

  Ugo Colombini /  Diego Nargiso (primo turno)
  Royce Deppe /  Byron Talbot (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni
 
 

Comerica Bank Challenger 1990